

Hydronyme 

 Alistro, une rivière française du département Haute-Corse de la région Corse et un petit fleuve côtier qui se jette dans la mer Tyrrhénienne.

Toponyme 

 Alistro, un village de la commune de San-Giuliano.

Édifices 
 Phare d'Alistro, un phare bâti sur la commune de San-Giuliano (Haute-Corse), au nord de la pointe d'Aléria, proche d'Alistro (il est à  du sémaphore et sert à baliser le littoral est de la Corse entre Bastia et Solenzara, zone côtière ne possédant pas de repère) ;
 Tour d'Alistro, une tour génoise sur la commune de Canale-di-Verde, et au sud de l'embouchure de l'Alistro.